Aaron Palushaj (né le  à Livonia dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace d'origine albanaise. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Il est choisi au ,  au total, par les Blues de Saint-Louis, au repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey du .

Le , il signe un contrat de trois ans avec les Blues de Saint-Louis de la LNH.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour de Matt D'Agostini.

Le , il est réclamé au ballotage par l'Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Buccaneers de Des Moines || USHL || 58|| 10|| 23|| 33|| 53|| 11|| 2|| 4|| 6||15
|-
|2006-2007 || Buccaneers de Des Moines || USHL || 56|| 22|| 45|| 67|| 62|| 8|| 6|| 5|| 11||6
|-
|2007-2008 || Wolverines de l'Université du Michigan || NCAA || 43||10 ||34||44||22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009 || Wolverines de l'Université du Michigan ||NCAA || 39||13 ||37||50||26|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH || 4|| 2|| 0|| 2|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1||2 
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH || 44|| 5|| 17|| 22|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||18 ||3 ||7 ||10 ||8 ||19 ||2 ||10 ||12 ||28
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||68 ||22 ||35 ||57 ||42 ||19 ||7 ||12 ||19 ||14 
|-
| 2010-2011 || Canadiens de Montréal || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 31 || 13 || 18 || 31 || 33 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH || 38 || 1 || 4 || 5 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 21|| 7|| 3|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avalanche du Colorado ||LNH || 25|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 68|| 22|| 36|| 58|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Hurricanes de la Caroline ||LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || KHL Medveščak ||KHL || 25|| 3|| 9|| 12|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 28|| 4|| 5|| 9|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 57 || 11 || 17 || 28 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 28 || 3 || 9 || 12 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 18 || 8 || 4 || 12 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Brynäs IF || SHL || 51 || 19 || 26 || 45 || 42 || 6 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2018-2019 || Örebro HK || SHL || 31 || 12 || 16 || 28 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Davos|| LNA || 40|| 20|| 15|| 35|| 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Davos || LNA ||38 || 12 || 18 || 30 || 22 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0

| 68 || 3 || 11 || 14 || 18 || - || - || - || - || -

Au niveau international 
Il représente les États-Unis au niveau international.

|-
|2009 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 2 || 3|| 5 || 10 || align=left| place
|-
|2013 || align=left|Championnat du monde || 9 || 1 || 1 || 2 || 12 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.

Notes et références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Livonia (Michigan)
Personnalité américaine née d'un parent albanais
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Örebro HK
Joueur du HC Davos